Осуждение в «особом порядке» — в период Большого террора в СССР (1937—1938 гг.) процедура группового приговора к смертной казни лиц, относящихся к НКВД СССР, признанных И. В. Сталиным, Н. И. Ежовым, В. М. Молотовым, Л. Н. Бельским, А. М. Минаевым-Цикановским и др. подлежащими физическому уничтожению даже без процедуры формального судебного рассмотрения.

История:

В 1936 году.

В начале Большого террора убийства носили квазисудебный характер и оформлялись приговорами Военной коллегии Верховного суда СССР (ВКВС СССР).

Машина репрессий начала свой ход с первого Московского процесса в августе 1936 г. и расстрела всех 16 обвиняемых (т. н. «дело троцкистско-зиновьевского центра» (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. Н. Смирнов, Г. Е. Евдокимов, И. П. Бакаев, С. В. Мрачковский, И. И. Рейнгольд и др.).

Осенью того же года начались расстрелы уже в индивидуальном порядке. Среди осужденных ВКВС ССР того времени было много бывш. сторонников партийной оппозиции (А. М. Гертик, Г. Ф. Фёдоров, Ю. П. Гавен, И. Н. Стуков, К. Я. Грюнштейн, А. В. Галкин, Я. В. Шаров, Н. М. Моторин, Г. К. Цветков, И. С. Эстерман, А. Д. Чаговский и др.). Осуждения и расстрелы производились как в самой Москве, так и в Ленинграде, Киеве, Горьком и др. крупных советских мегаполисах. Аресты, осуждения и расстрелы, производимые органами НКВД и ВКВС СССР по согласованным с членами Политбюро ЦК ВКП(б) сталинским расстрельным спискам, продолжались по мере возникновения все новых и новых групповых и массовых «дел» («правое подполье», «дело военно-фашистского заговора в РККА» и т. д.).

В 1937 году.

Летом 1937 г. в связи с массовыми арестами кадров бывш. наркома НКВД СССР Г. Г. Ягоды была придумана процедура осуждения в «особом порядке» как раз для такой категории осуждаемых. Следственные «дела» не выносились даже на формальное рассмотрение членов ВКВС СССР , а после письменной визы членов Политбюро ЦК ВКП(б) подследственные просто расстреливались с предварительным оформлением подписей наркома НКВД Ежова или его заместителя (Фриновского, Бельского), Прокурора СССР А. Я. Вышинского и председателя ВКВС СССР В. В. Ульриха. Подобная процедура объяснялась исключительно секретными сведениями в делах чекистов, осуждаемых в особом порядке. Предписания к расстрелу производились Ульрихом собственноручно на бланках ВКВС СССР, а не печатались на машинке как приговоры ВКВС СССР, при этом «особый порядок» не упоминался. В актах на приведение приговоров в исполнение ОП тоже не упоминался, а органом вынесения приговора опять же называлась ВКВС СССР. (Это впоследствии создало определенную путаницу в ходе пересмотра архивно-следственных дел осужденных в ОП и большое количество справок на расстрелянных в ОП, особенно региональных, гласят об осуждении их ВКВС СССР). Ряд ответственных сотрудников НКВД СССР, принимавших участие в фабрикации ряда «дел» лета-осени 1936 г., попали в процедуру осуждения в особом порядке летом-осенью 1937 г. (Г. А. Молчанов, К. В. Паукер, Н. Н. Грац-Павлинов и др. ; прокурор И. Ф. Прусс по должности присутствовал при московских расстрелах 1936 г.).

Первый Список в особом порядке был подан в Политбюро ЦК ВКП(б) для санкции по 1-й категории (расстрел) 16 июня 1937 г. за подписью заместителя наркома НКВД СССР комиссара ГБ 2 ранга Л. Н. Бельского.

Там числились как руководящие сотрудники центрального аппарата ГУГБ НКВД СССР (М. И. Гай, А. М. Шанин, К. В. Паукер, З. И. Волович, М. Л. Богуславский, П. П. Пакалн, Г. В. Голов, А. Я. Лурье, И. М. Островский, М. О. Станиславский, Л. Н. Иванов, А. А. Эйхман и др.), так и администрация ДмитрЛАГа НКВД СССР (С. В. Пузицкий, А. Я. Розенштейн, С. М. Быховский, М. П. Коротков и др.), по персоналу и заключенным которого фабриковалось очередное гигантское «дело». Среди осужденных в особом порядке встречались и представители спортивного общества «Динамо» во главе с его председателем комдивом В. К. Лапиным, чины региональных управлений НКВД (Л. А. Иванов, Н. Н. Грац-Павлинов). В дальнейшем в списки в особом порядке попадали жены или родственники осужденных чекистов (Людмила Балицкая, Мария Лурье, Надежда Миронова, Фаня Литвинова-Волович, Елена Западная, Татьяна Барминская, Мария Богданова и др.), и просто арестованные, так или иначе имевшие отношение к органам НКВД (пограничники, служащие ГУЛАГа и ГУШОСДОРа, коминтерновцы, секретные сотрудники ИНО НКВД за рубежом, даже ювелиры-огранщики (Я. И. Френкель).

Первые расстрелы в особом порядке в Москве произошли 20 и 21 июня 1937 года.

В июне-августе 1937 года осуждаемые в особом порядке шли под расстрел первыми в отличие от осуждаемых ВКВС СССР и автоматически кремировались в Донском крематории.

Осенью 1937 г. именно бывшая дача Ягоды близ совхоза «Коммунарка» стала местом захоронения осуждаемых в особом порядке.

В 1938 году.

В 1938 году, в связи с все возрастающим количеством осужденных ВКВС СССР «Коммунарка» становится местом погребения всех расстрелянных в Москве по «центральным» «делам» (в том числе военными трибуналами и протоколами Комиссии наркома НКВД и Прокурора СССР по «делам» центрального аппарата ГУГБ НКВД СССР (как правило дорожно-транспортных отделов (ДТО) железных дорог СССР).

С осени 1937 года право осуждения в особом порядке получает НКВД Украинской ССР. Нарком НКВД УкрССР И. М. Леплевский подводит под особый порядок целую группу руководящих сотрудников своего предшественника В. А. Балицкого (Н. С. Бачинский, Я. В. Письменный, И. Ю. Купчик, Н. Л. Рубинштейн, П. В. Семёнов, Л. М. Сороцкий, С. А. Пустовойтов, М. М. Букшпан и др.). Затем право на особый порядок получает УНКВД по Дальне-Восточному краю (Г. С. Люшков), НКВД Армянской СССР (В. В. Хворостян) и УНКВД Горьковской обл. (И. Я. Лаврушин). На Дальнем Востоке осужденные в ОП не всегда расстреливались в столице края Хабаровске, но иногда и в городах края, где были арестованы и содержались под арестом.

Процедура осуждения в особом порядке просуществовала ровно год. 16 июня 1938 года была расстреляна последняя группа осужденных чекистов (Г. И. Благонравов, Б. А. Бак, В. Т. Иванов, В. И. Герасимов, П. А. Самойлов, жена Ягоды Ида Авербах и две его сестры и др.). Последними расстрелянными в особом порядке были венгерский коминтерновец Георг Самуэли и сотрудник НКВД Азербайджанской ССР Марк Шер, казненные 28 июля 1938 г.

Хотя в период с июня 1937 по июнь 1938 г. под ОП попадали почти все арестованные сотрудники НКВД СССР (в п.о. в Москве), некоторые видные чины НКВД СССР в Москве все же проводились по линии приговоров ВКВС СССР. Это объяснялось необходимостью «связной доказательной базой» групповых «дел», рассматриваемых на ВКВС СССР. К примеру, 30 октября 1937 г. в Москве по приговору ВКВС СССР в числе ряда известных партийных деятелей ВКП(б), первых секретарей ОК и руководящих чинов СНК СССР был расстрелян 1-й секретарь Свердловского ОК ВКП(б) И. Д. Кабаков. Вместе с ним по одному «делу» был расстрелян бывш. начальник УНКВД Свердловской обл. комиссар ГБ 3 ранга И. Ф. Решетов. В августе 1937 г. в число осужденных ВКВС СССР по «делу ПОВ» оказались ответственный сотрудник ИНО НКВД СССР майор ГБ К. С. Баранский, начальник оперативного отдела УНКВД Саратовской обл. капитан милиции В. Ф. Высоцкий и сотрудник Секретно-политического отдела НКВД СССР лейтенант ГБ П. И. Заблоцкий. Некоторые бывш. сотрудники НКВД СССР, ранее уволенные из органов, осуждались ВКВС СССР уже по месту работы на момент ареста (комиссар ГБ 3 ранга Г. Я. Рапопорт, бывш. начальник УНКВД Сталинградской обл., уволенный из органов в 1936 г., был расстрелян в феврале 1938 г. по приговору ВКВС СССР как начальник инспекции по качеству НК пищевой промышленности СССР).

Наличие ряда чинов региональных УНКВД в московских списках в ОП объясняется требованием руководства НКВД экстрадиции в столицу дающих развернутые показания арестованных. После интенсивных допросов доставленного в Москву также могли расстрелять и через ВКВС СССР (как начальника оперативного отдела УНКВД Сталинградской обл. лейтенанта ГБ А. Е. Михеева). Экстрадиция в Москву сотрудников местных УНКВД не всегда встречалась с энтузиазмом чекистским руководством на местах, ибо арестованные могли наболтать и про бывшее начальство. Потому скажем арестованные руководящие сотрудники Ленинградского ГПУ-УНКВД А. Л. Молочников и Я. П. Ржавский не были отправлены Л. М. Заковским в Москву, а были расстреляны выездной сессией ВКВС СССР в Ленинграде в сентябре 1937 г. даже без включения в сталинские расстрельные списки; отправка в Москву ограничилась арестованными капитаном ГБ В. М. Кононовичем и ст. лейтенантом ГБ А. Я. Махлисом. Осуждаемые на местах сотрудники НКВД СССР кроме Киева, Хабаровска, Еревана и Горького — расстреливались выездными сессиями ВКВС СССР или даже приговорами Комиссии наркома НКВД и Прокурора СССР.